Баскетбольный турнир на летней Универсиаде 2003 проходил в Тэгу (Южная Корея) с 21 по 31 августа 2003 года. Соревнования проводились среди мужских и женских сборных команд.

Чемпионами Универсиады стали мужская сборная Сербии и Черногории и женская сборная Китая.

Медалисты

Медальный зачёт 

Летняя Универсиада 2003
Баскетбол на летних Универсиадах
2003 год в баскетболе
Баскетбол в Республике Корея